Лич Володимир Миколайович (* 1951) — український економіст, доктор економічних наук, професор.
 Лич Володимир Володимирович (* 1959) — український футболіст, гравець команд Підшипник (Луцьк), «Прилад» (Луцьк),

Див. також 
 Лич

Примітки